Іліаді

 Ангелікі Іліаді (1977) — грецька співачка.
 Іліаді Ксенія Олександрівна (1895) — лікар-фтизіатр.

Грецькі прізвища